Desa Betet kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Betet (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 112,04), Jawa Timur, 
 Desa Betet (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 112,12), Jawa Timur, 
 Desa Betet (administrativ by i Indonesien, lat -7,15, long 111,63), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar